F53 steht für:
 F53 (Paralympics), Startklassen paralympischer Sportarten
 F-53, Kaliumsalz einer Perfluoralkylethersulfonsäure